Леоциевые — таксоны грибов отдела аскомицетов.

 Порядок Леоциевые ()
 Семейство Леоциевые ()